Rajd Grecji 2013 był 6. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2013. Odbył się w dniach 31 maja-2 czerwca 2013 roku, a jego bazą było greckie miasto Lutraki.

Lista startowa

Wyniki rajdu

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 6 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2013
Grecja
2013 w Grecji